Младежкият национален отбор по футбол на Испания до 20 години представлява Испания в турнири на ФИФА, които са до тази възраст.

Участия на големи първенства

Световно първенство за младежи 
 Шампиони  Финалист  Трето място  Четвърто място

* Равенствата включват и мачовете решени чрез дузпи в елиминационната фаза.

Вижте също 
 Национален отбор по футбол на Испания
 Олимпийски отбор по футбол на Испания
 Младежки национален отбор по футбол на Испания
 Юношески национален отбор по футбол на Испания до 19 г.
 Юношески национален отбор по футбол на Испания до 17 г.

Европейски национални отбори до 20 години
Национални отбори по футбол (младежи)